Sun City üdülőhely és kaszinóváros a Dél-afrikai Köztársaság északnyugati tartományában
 Sun City a texasi El Paso egyik alternatív neve
 Sun City Szeged mellett található szabadidő- és vízisport-központ (wakeboardpálya)
 Sun City a Holnap Tali! című tévésorozat popmusicalje